Deveaux ist der Familienname folgender Personen:

 André Deveaux (* 1984), bahamesisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Orpha-F. Deveaux (1872–1933), kanadischer Organist, Musiklehrer und Komponist
 Scott DeVeaux (* 1954), US-amerikanischer Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Devaux
 Devaud
 Devos
 De Vos
 De Vaux
 Veaux
 Vaux